Vicente II Gonzaga (Mantua, 7 de enero de 1594-ibidem, 26 de diciembre de 1627) fue duque de Mantua y de Montferrato desde 1626 hasta 1627.

Biografía 

Muerto en 1626 su hermano Fernando I, Vicente, tercer hijo varón del duque Vicente I y de Leonor de Médici (hija del gran duque Francisco I de Toscana y la archiduquesa austriaca Juana de Habsburgo-Jagellón), asumió el gobierno del ducado, obteniendo la investidura del emperador Fernando II de Habsburgo, el 8 de febrero de 1627.

Fueron los días más oscuros de la familia Gonzaga, y tal vez de toda la historia de la ciudad de Mantua; Vicente era el último heredero de la línea dinástica principal de la familia, tanto que durante el gobierno de su hermano había establecido contacto con la rama francesa de los Gonzaga-Nevers, para asegurar la continuidad de la dinastía. 

Vicente, después de la subida al poder de su hermano, había heredado de él la púrpura cardenalicia, pero el propio papa le eximió del cargo alegando que no había sido ordenado, y así se casó en 1616 con una pariente mucho mayor que él, Isabel Gonzaga de Novellara, hija de Alfonso Gonzaga, marqués de Novellara de cuarenta años frente a los veintidós de él. A esta unión se opuso su hermano, que tramó por la anulación del matrimonio. Tras una vacilación inicial, Vicente se adhirió a la conspiración y escenificó una falsa acusación de brujería contra su esposa. Esta última, inteligentemente, en lugar de responder a la acusación permaneciendo en Mantua (donde temía ser asesinada), se entregó al papa. El posterior juicio restableció la verdad e Isabel fue absuelta de todos los cargos. 

Cuando, en 1626, Fernando I Gonzaga murió, la situación de la familia era trágica: Vicente subió al poder consciente de ser el último miembro masculino de la rama principal, su matrimonio precedente no estaba anulado (cosa que hacía imposible unas nuevas nupcias) mientras estaba pendiente una posible condena de parte de la Santa Sede. Además su salud era endeble, a pesar de tener solamente 33 años. Quedaba designar una rama menor de la familia que sucediese a la principal. Las mayores potencias europeas prestaron atención a aquella cuestión, prometiendo apoyo por su candidato favorito: España y el Sacro Imperio Romano Germánico por la rama de los Gonzaga de Guastalla y Francia, por la rama de Nevers. Esta última fue favorecida por Vicente y su jefe, Carlos Gonzaga-Nevers, pariente de su padre, fue aceptado, no obstante la opinión contraria del emperador, y así fue asegurada la sucesión dinástica. En la Navidad de 1627, a punto de morir, Vicente aceptó el matrimonio de Carlos de Rethel (hijo de Carlos Gonzaga-Nevers) con su propia sobrina María Gonzaga, hija de su difunto hermano mayor, el duque Francisco IV y de Margarita de Saboya. Celebrada la boda, Vicente II expiró: el rechazo del emperador Fernando II de aprobar la sucesión de Carlos Gonzaga-Nevers sería causa de guerra.

En su breve periodo de gobierno, Vicente II es recordado sobre todo por la venta de parte de la famosa colección de arte de su familia, cedida por una cifra irrisoria al rey Carlos I de Inglaterra.

Ancestros

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Nobles de Italia del siglo XVII
Gobernantes de Mantua del siglo XVII
Duques de Mantua (Gonzaga)
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Mantua